Howard (Dakota do Sul)
 Howard (Kansas)
 Howard (Pensilvânia)
 Howard (Wisconsin)
 Howard Lake
 Estação Howard
 Howard, o Pato

Desambiguações de topônimos